Havasi István (1930–2003) atléta, gyalogló
 Havasi István (1936–1993) művelődésszervező, tanár